Biografies:
 Sant Simó apòstol (~13 aC - segona meitat del segle I dC), apòstol company de Jesús
 Sant Simó de Rojas, monjo trinitari espanyol
 Sant Simó Stock (Aylesford, 1165 - Bordeus, 1265), frare carmelita
 Toponímia:
 Sant Simó (Cantal), municipi del departament francès del Cantal a la regió d'Alvèrnia 
 Sant Simó de Tavascan, església parroquial romànica del poble de Tavascan (municipi de Lladorre, Pallars Sobirà)
 Ermita de Sant Simó, església d'una sola nau a Mataró (Maresme)
 Monestir de Sant Simó, edifici copte del , prop d'Assuan (Egipte) a l'altre costat del riu Nil 
 Miscel·lània: Sabre de Sant Simó, tortell en forma de sabre típic i tradicional de la ciutat de Mataró